Сембинов — фамилия; имеет женскую форму Сембинова.
 Сембинов, Альмукан Оспанович (1924—1972) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Сембинов, Азат Талгатович (род. 1988) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Сембинов, Булат Каскенович (род. 1958) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант, заместитель министра обороны Республики Казахстан.